Katrin Nabholz (née le  à Bâle) est une joueuse suisse de hockey sur glace qui évoluait en ligue élite féminine en tant qu'attaquante. Elle remporte une médaille de bronze olympique lors du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi .

Elle a également remporté cinq fois le championnat élite féminin Suisse au cours de sa carrière.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2003-2004 || DHC Lyss   || SWHL A ||  || 7 || 2 || 9 ||  || -|| -|| -|| -||-
|-
|2004-2005 || DHC Lyss || SWHL A||  
|-
|2005-2006 || EC Illnau-Effretikon || SWHL A|| 
|-
|2006-2007 || SC Reinach || SWHL A|| 
|-
|2007-2008 || ZSC Lions Frauen || SWHL A || 20 || 16 || 12 || 28 || 10 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2008-2009 || ZSC Lions Frauen || SWHL A || 21 || 13|| 27|| 40 || 8 || 3 || 3 || 3 || 6 || 2
|-
|2009-2010 || ZSC Lions Frauen || SWHL A || 17 || 20 || 20 || 40 || 2 || 4 || 1 || 5 || 6 || 2
|-
|2010-2011 || ZSC Lions Frauen || SWHL A || 15 || 17 || 25 || 42 || 4 || 6 || 1 || 7 || 8 || 6
|-
|2011-2012 || ZSC Lions Frauen || SWHL A || 16 || 8 || 8 || 16 || 4 || 4 || 2 || 3 || 5 || 0 
|-
|2012-2013 || ZSC Lions Frauen || SWHL A || 14 || 7 || 10 || 17 || 6 || 8 || 3 || 5 || 8 || 0 
|-
|2013-2014 || ZSC Lions Frauen || SWHL A ||16 || 12 || 18 || 30 || 8 || 5 || 0 ||4 || 4 || 2 	
|-
|2014-2015 || ZSC Lions Frauen || SWHL A || 13 || 4 || 3 || 7 || 2 ||8 || 2 || 4 || 6 || 0
|-
|2015-2016 || ZSC Lions Frauen || SWHL A || 11 || 9 || 9 || 18 || 4 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2016-2017|| ZSC Lions Frauen || SWHL A || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0	

|  146 || 114 || 134 || 248 || 48 || 48  || 14 || 33 || 47 || 14

Au niveau international

|-
| 2005 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde  || 5 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left"|  Division I
|-
| 2007 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 1 || 1 || 0|| align="left"| Cinquième
|-
| 2008 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 2|| align="left"| Quatrième
|-
| 2009 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || align="left"| Septième
|-
| 2010 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left" | Cinquième
|-
| 2011 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 2|| align="left"| Sixième
|-
| 2012 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 1 || 2 || 0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 1 || 2 || 0|| align="left"| Sixième
|-
| 2014 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 0|| 0 || 0 || 0|| align="left" |  Médaille de bronze

Notes et références 

Joueuse suisse de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillée de bronze olympique suisse
Naissance à Bâle
Naissance en avril 1986
Sportive bâloise
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014